Пуэрто-Рико принимало участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) в восьмой раз за свою историю, и завоевало одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 7 женщин.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Орландо Монтальво.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года